I razziatori – film del 1919 diretto da John Ford
I razziatori – film del 1955 diretto da Gerald Mayer